Zuta oder Žuta ist der Familienname folgender Personen:

 Arjeta Zuta (* 1986), Schweizer Musikerin
 Jack Zuta (1888–1930), US-amerikanischer Mobster
 Leonard Žuta (* 1992), mazedonischer Fußballspieler